Hagiografia: Sant Sebastià màrtir, màrtir cristià originari de Narbona
 Toponímia:
 Sant Sebastià (Argelaguer)
 Sant Sebastià (Gurb), muntanya entre els municipis de Gurb i de Vic a la comarca d'Osona
 Sant Sebastià (Talarn), muntanya al terme de Talarn, a la comarca del Pallars Jussà 
 Sant Sebastià o Donostia, la capital de Guipúscoa, al País Basc
 Sant Sebastià del Sull, Sant Sebastià del Monestir o d'Urgent, monestir benedictí al terme municipal de Saldes 
 Sant Sebastià dels Gorgs, entitat de població del municipi d'Avinyonet del Penedès, a l'Alt Penedès
 Sant Sebastià de Buseu, despoblat al municipi de Baix Pallars, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Sant Sebastià de la Guarda, poblat ibèric al terme municipal de Palafrugell, al Baix Empordà
 Sant Sebastià de Montmajor, entitat de població del municipi de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental
 Aeroport de Sant Sebastià, aeroport al municipi d'Hondarribia que serveix a la ciutat de Sant Sebastià, Guipúscoa 
 Cap de Sant Sebastià, cap de la Costa Brava al municipi de Palafrugell
 Platja de Sant Sebastià, diverses platges
 Edificis:
 Sant Sebastià (Fondarella), capella al poble de Fondarella a la comarca del Pla d'Urgell
 Sant Sebastià (Peralada), capella al municipi de Peralada (Alt Empordà) 
 Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda Palafrugell
 Convent de Sant Sebastià
 Sant Sebastià (Guàrdia de Noguera), ermita del poble de Guàrdia de Noguera
 Sant Sebastià del Sull, monestir en runes al municipi de Saldes
 Ermita de Sant Sebastià, diversos indrets 
 Sant Sebastià de Moià, església de la vila de Moià (el Bages)
 Sant Sebastià de la Roca, capella a la Roca d'Albera
 Sant Sebastià de Pení, ermita de Cadaqués

 Obres:
 Sant Sebastià (1480-1490), talla de fusta datada entre el 1480 i 1490 adquirida pel Museu Nacional d'Art de Catalunya el 1932 
 Sant Sebastià (Rafael), quadre de Raffaello Sanzio
 Sant Sebastià (Botticelli), quadre de Sandro Botticelli
 Sant Sebastià i Calvari, de Joan Mates, al MNAC
 Esdeveniments:
 Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, certamen cinematogràfic iniciat el 1953 a la ciutat de Sant Sebastià
 Pacte de Sant Sebastià, acord per instaurar la República espanyola el 1930
 Clàssica de Sant Sebastià, cursa ciclista que recorre la ciutat donostiarra des de l'any 1981
 Miscel·lània: Sant Sebastià Guipúscoa BC, club de bàsquet de la ciutat de Sant Sebastià (Guipúscoa, País Basc)